Валерій Кравченко 

 Кравченко Валерій Іванович (1939—1995) — олімпійський чемпіон (Мехіко, 1968, волейбол).
 Кравченко Валерій Олександрович (1941-2001)  — Міністр зовнішньоекономічних зв'язків України (1991-1992)
 Кравченко Валерій Олексійович (1946-2017) — дисидент, правозахисник, громадський і політичний діяч; один з засновників Народного Руху України, потім Демократичної партії України.
 Кравченко Валерій Павлович (1945—2000) — російський актор театру й кіно.
 Кравченко Валерій Трохимович ( 1942) — російський музикант, журналіст, діяч культури.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок